Softwarový bot (zkrácenina slova robot) může znamenat:

Výpočetní technika
 internetový bot – počítačový program, který vykonává automatizovanou činnost na internetu
 wikipedie:bot – bot pro hromadné mechanické editace, ve správě botovodičů
 zombie (počítač) – počítač ovládaný virem, část botnetu
 bot (počítačové hry) – systém ovládaný počítačem napodobující chování lidského hráče v počítačové hře

Související články 
 bod
 boot
 bota – obuv

Externí odkazy 
 

 
Umělá inteligence